Conspiración puede hacer referencia a:

Entendimiento secreto
Conspiración (entendimiento secreto): complot, conspiración política o acuerdo secreto entre varias personas con el fin de deponer al poder establecido, o sea, destinado al derrocamiento de un gobierno o cualquier otro tipo de poder.
Conspiración (derecho): en derecho penal, uno de los actos preparatorios del delito que forman parte de la fase externa del iter criminis, es decir, del camino teórico que puede ser recorrido desde la mera ideación de un delito hasta su ejecución. En varios países, este delito se tipifica como asociación ilegal, mafiosa o criminal y asociación o concierto para delinquir.

Teorías de conspiración
Teoría de conspiración la tentativa de explicar un acontecimiento o una cadena de acontecimientos, sucedidos o todavía por suceder, ya sea percibidos o reales, comúnmente de importancia política, social, económica o histórica, por medio de la existencia de un grupo secreto muy poderoso, extenso, de larga duración y, generalmente, malintencionado;
Conspiración del ocultamiento extraterrestre, teoría conspirativa que intenta explicar que la evidencia de la realidad de los ovnis y su relación con los extraterrestres se estaría suprimiendo, reteniendo, o desacreditando;
Conspiración judeo-masónico-comunista-internacional, a veces denominada conspiración judeo-masónico-marxista-internacional o simplificada como conspiración judeomasónica;
Conspiraciones del 11-S, son una serie de hipótesis alternas sobre el origen y desarrollo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center, en el Pentágono y en una zona rural de Pensilvania, que discrepan con la versión oficial.

Historia
Conspiración de la pólvora
Conspiración del duque de Medina Sidonia
Conspiración de Cellamare
Conspiración de Querétaro
Conspiración de Aponte
Conspiración de La Pietrecita
Conspiración de La Profesa
Conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar
Conspiración golpista para el 27 de octubre de 1982

Literatura
 La conspiración, tercera novela escrita por el autor estadounidense Dan Brown, y publicada por primera vez en 2001.

Cine
 Conspiración (1997), película estadounidense dirigida por Richard Donner.
 Conspiración de silencio (1991), miniserie canadiense.
 Conspiración de silencio (1955), película estadounidense dirigida por John Struges.
 Conspiración para matar a un cura (1988), película coproducida entre Estados Unidos y Francia dirigida por Agnieszka Holland.
 Conspiracy (2001), telefilm estadounidense dirigido por Frank Pierson.